Бутл ( ) — город в Великобритании, в конурбации Мерсисайд, на северо-западном побережье Англии. Население — 77 640 человека.

География 
Бутл является фактическим пригородом Ливерпуля, располагаясь всего в четырёх милях от центра города.

История 
Название Бутла, скорее всего, происходит от  ('здание'), хотя сегодня уже непонятно, какое именно здание имелось в виду. Первое упоминание о городе можно встретить в Книге страшного суда в записи от 1086 года.

Бутл
Города Англии
Мерсисайд